Бегемо́т может означать:
 Бегемот — мифологический персонаж древних и средневековых бестиариев.
 Бегемот обыкновенный — животное из семейства бегемотовых из отряда парнокопытных.
 Бегемот карликовый — животное из семейства бегемотовых из отряда парнокопытных.
 Кот Бегемот — персонаж романа «Мастер и Маргарита».
 Бегемот, морской монстр — фильм Эжена Лурье 1959 года.
 Бегемот — советские военные учения в Баренцевом море.
 Бегемот — советский сатирический еженедельник.
 Бегемот — демон плотских желаний в христианской мифологии.
  — канадский фильм ужасов 2011 года.
 
 Бегемот — пещера, расположенная в Адыгее, в горном массиве Фишт.
 Бегемот — речной порог на горной реке Чуя в республике Алтай пятой-шестой категории сложности.

См. также 
 Behemoth — польская метал-группа.